Bein bezeichnet:
 Körperteil von Säugetieren, siehe Untere Extremität
 Körperteil von Tieren, siehe Gliedmaßen
 den unteren Teil der Schweineschulter gemäß TGL-Schnittführung in der DDR, siehe Schweinebug
 unterstes Bauteil bei einem Möbel
 Knochen als Teil des Skeletts
 Bein (Werkstoff), Knochen als Werkstoff
 Bestandteile von Stativen
 Metallstreifen von Chipgehäusen, die den elektrischen Anschluss zwischen Chip und Platine herstellen

Personen:
 Alex Bein (1903–1988), deutsch-jüdischer Historiker und Archivar
 Helmut Bein (1932–2006), deutscher Rallyefahrer
 Hugo Bein (1919–1994), Schweizer Pharmakologe und Hochschullehrer
 Kazimierz Bein (1872–1959), polnischer Schriftsteller
 Marija Felixowna Bri-Bein (1892–1971), russische Malerin
 Reinhard Bein (* 1941), deutscher Historiker, Gymnasiallehrer und Autor
 Richard Bein (1920–2003), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Sally Bein (1881–1942 ?), deutscher Volksschul- und Taubstummenlehrer
 Susanne Kramarz-Bein (* 1959), deutsche Skandinavistin und Hochschullehrerin
 Svea Bein (* 1992), deutsche Schauspielerin

 Uwe Bein (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Willy Bein (1869–1943), deutscher Chemiker, Regierungsrat und Mitglied der Reichsanstalt für Maße und Gewichte

Siehe auch:
 Beine